Onderdistrict in Indonesië
 Bangorejo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Banyuwangi van de provincie Oost-Java 
Plaats in Indonesië
 Bangorejo (Bangorejo), een plaats in het regentschap Banyuwangi van de provincie Oost-Java